Passarell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Al Passarell (1950-1986), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (né en 1968), musicien argento-brésilien

Voir aussi
, technique de dessalement

Homonymie de patronyme